Шабра́н () — город и административный центр Шабранского района Азербайджана. Расположен в предгорьях Большого Кавказа, на Самур-Апшеронском канале в 120 км к северо-западу от Баку.

История 

По сведениям «Камерального описания Кубинской провинции», составленном в 1831 году коллежским регистратором Хотяновским, в деревне Девечи находившейся под надзором чиновника десятой степени Ханларова проживали 375 азербайджанцев-шиитов, занимавшихся кочевым животноводством, выращиванием пшеницы и шелководством.

По материалам посемейных списков на 1886 год, селение Девичи состояло в Девичинском сельском обществе 
III Девичинского участка Кубинского уезда Бакинской губернии. Население численностью 1017 человек, состояло из «татар» (азербайджанцев) - шиитов (843 человека) и суннитов (174 человек).

Этнограф Сакинат Гаджиева в своей монографии про дагестанских азербайджанцев сообщает о баятах, переведённых из Дербента в Кубин­скую провинцию в селение Шабран.

В 1961 году Дивичи получил статус города. В 2010 году город был переименован в Шабран по названию одноимённого средневекового города, на месте которого был основан Дивичи. В разных источниках встречается вариация написания Девечи, Девечибазар и Дивичи.

Экономика 
В городе имеются предприятия железнодорожного транспорта, ковровая фабрика, молочный и щебёночный заводы.
Через город проходит автомагистраль Баку-Ростов-на-Дону и железная дорога Баку-Москва.
На 2020 год на душу населения приходится 18,8 м2 жилой площади.
Протяженность улично-дорожной сети составляет 5,68 км.

Известные уроженцы 
 Аббасов Тофик — советский военнослужащий, участник боёв на острове Даманский.
 Агаев Кямран  —  азербайджанский футболист, вратарь.
 Зарбаилов Арон (Ариф) — советский азербайджанский футболист, нападающий.

Примечания

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article027417.html Дивичи в БСЭ]

Населённые пункты Шабранского района
Переименованные населённые пункты Азербайджана